Kalmarer (Loliginidae) är en familj av bläckfiskar. Kalmarer ingår i ordningen Teuthida, klassen bläckfiskar, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Loliginidae 47 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bläckfiskar